Kronprins Pavlos af Grækenland, prins af Danmark, (født 20. maj 1967) (i nogle sammenhænge omtalt som kronprins Paul) er den ældste søn af den tidligere konge Konstantin 2., græsk konge 1964-1973 og dronning Anne-Marie. 

Selvom titlen som kronprins ikke længere findes i Grækenland, som i 1974 afskaffede monarkiet ved folkeafstemning, vedbliver både han selv og hans familie i det danske kongehus dog med at titulere ham som kronprins.

Barndom som kronprins 
Pavlos blev født som kronprins den  på slottet Tatoi ved foden af Parnesbjergene på halvøen Attika lidt nord for Grækenlands hovedstad Athen. Hans moster er Dronning Margrethe 2., og hans bedsteforældre (på moderens side) er kong Frederik 9. og dronning Ingrid af Danmark.

Ifølge græsk tradition blev han som den førstefødte søn opkaldt efter sin farfar, kong Kong Paul (Pavlos). Pavlos blev døbt i den græsk-ortodokse kirke med Charles, prins af Wales som en af fadderne.

Pavlos havde ved fødslen en storesøster, prinsesse Alexia, som blev født to år tidligere i 1965. Han boede som kronprins i et halvt års tid i Grækenland med sin familie, hvorefter familien i december 1967 måtte flygte ud af Grækenland. Familien slog sig ned i Rom, Italien, for nogle år, og her kom endnu en bror til, Nikolaos, i 1969.

Efter nogle år i Italien flyttede familien til London, England, hvor de slog sig ned, og Pavlos fik endnu to søskende: Theodora (i 1983) og Philippos (i 1986).

Afskaffelse af monarkiet i 1974 
Under det græske militærdiktatur 1967-1973 bestod monarkiet officielt, men efter diktaturets fald blev der 8. december 1974 afholdt en folkeafstemning om hvorvidt Grækenland skulle være en republik eller et monarki. 69% stemte for en republikansk forfatning, mens 31% stemte for monarki.

Den græske republik anerkender ikke de tidligere kongelige titler herunder Pavlos' titel som kronprins, men han selv og hans familie i den græske kongelige familie og i det danske kongehus fortsætter med brugen af titlen, som det er almen praksis med kongelige titler.

Uddannelse og arbejde 
Pavlos blev uddannet i London på Hellenic College of London og senere på Armand Hammer United World College of the American West i New Mexico, USA. Han afsluttede sin uddannelse med en Master of Science i udenrigspolitik/-service på Georgetown i USA, hvor han delte værelse med sin fætter, kronprins Felipe af Spanien.

Hans militæruddannelse foregik på The Royal Military Academy Sandhurst i England.

Fra 1995-1997 arbejdede han i firmaet Charles R. Weber Company Inc. Han boede og arbejdede i en årrække i USA indtil 2002, hvor han sammen med sin familie flyttede til London, England.

Ægteskab og familie 

Pavlos forlovede sig officielt den 9. januar 1995 i London med Marie-Chantal Miller, datter af milliardæren Robert Warren Miller.

Parret giftede sig den 1. juli 1995 i Sankt Sophia Katedralen i London.

De har fem børn: 
 Maria Olympia, prinsesse af Grækenland og Danmark, (Opkaldt efter OL – Olympia) født 25. juli 1996 i New York City, USA
 Konstantine Alexios, prins af Grækenland og Danmark (Opkaldt efter sin farfar), født 29. oktober 1998 i New York City, USA
 Achilleas-Andreas, prins af Grækenland og Danmark, født 12. august 2000 i New York City, USA
 Odysseas-Kimon, prins af Grækenland og Danmark, født 17. september 2004 i London, England
 Aristidis Stavros, prins af Grækenland og Danmark, født 29. juni 2008 i Los Angeles, USA

Anetavle

Dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1997)

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 

Personer fra Athen
Kronprinser
Prinser fra Grækenland
Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg
Hertuger af Sparta